Nemetz ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Nemetz (1799–1846), mährischer Posaunist, Militärkapellmeister und Komponist (tschechisch „Ondřej Němec“) 
 Karoline Nemetz (* 1958), schwedische Leichtathletin
 Kurt Nemetz (1926–2008), österreichischer Radrennfahrer
 Max Nemetz (1884–1971), deutscher Schauspieler
 Reinhard Nemetz (* 1951), deutscher Staatsanwalt

Siehe auch:

 Nemec
 Nemez
 Nemitz
 Niemetz